Le stade René-Long est un stade omnisports guyanais (servant principalement pour le football), situé aux Cultures, quartier de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'arrondissement du même nom.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1985, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football du Cosma Foot, de l'Association sportive Union de Grand Santi et de l'Association des Jeunes Sportifs du Maron.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1985
Stade multifonction en France
Stade de football en Guyane
Stade d'athlétisme en Guyane
Stade portant le nom d'une personnalité
Saint-Laurent-du-Maroni